Airy est originellement un anthroponyme d'origine germanique, employé comme prénom, surnom ou nom de famille.

Dans le domaine des sciences, Airy fait généralement référence à George Biddell Airy (1801-1892), mathématicien, astronome, géodésien et physicien britannique.

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 Airy est un cratère d'impact sur la face visible de la Lune.
 Airy est un cratère d'impact sur Mars.
 Airy-0 est un petit cratère d'impact situé à l'intérieur d'Airy, mis à profit pour définir le premier méridien de Mars.

Mathématiques 
 La fonction d'Airy et la fonction d'Airy de seconde espèce sont des fonctions spéciales, solutions de l'équation d'Airy.
 Le processus d'Airy est un processus stochastique, une limite universelle en théorie des matrices aléatoires et en physique statistique.

Physique 
 En optique, une tache d'Airy est une figure de diffraction.

Anthroponyme

Prénom 
Airy est un prénom masculin, notamment porté par :
 Airy Routier (1945-2020), un journaliste d'investigation français ;
 Airy Routier (?-), un acteur français ;
 Airy Shaw (1902-1985), un botaniste britannique.

Saints chrétiens 
 Airy de Tours (?-672) est un higoumène (abbé) de Saint-Martin à Tours.
 Airy de Verdun (v. 521-588) est le  de Verdun.

Patronyme 

 Anna Airy (1882-1964), une artiste peintre peignant à l'huile, pastelliste et graveuse britannique ;
 George Biddell Airy (1801-1892), un mathématicien, astronome, géodésien et physicien britannique.

Toponyme

États-Unis 
 Mount Airy, une ville du comté de Surry (Caroline du Nord) ;
 Mount Airy, une ville du comté de Habersham (Géorgie) ;
 Mount Airy, une ville des comtés de Carroll et de Frederick (Maryland) ;

France 
 Airy, ancien nom du village de Héry, dans l'Yonne (région Bourgogne-Franche-Comté, France).

Références